Leszek Kawski (ur. 1960) – polski polityk
 Wacław Kawski (1920-1979) – prawnik polityk w PRL